Buch puede hacer referencia a:
Miquel Buch, es un político español, actual Consejero de Interior del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, desde mayo de 2018 hasta la fecha.
Leopold von Buch, naturalista, geólogo y paleontólogo alemán.
Buch, municipio alemán del estado de Baviera.
Buch am Irchel, comuna suiza.
Buch, municipio alemán del distrito de Rin-Hunsrück.
Buch, municipio alemán del distrito de Rin-Lahn.